Маннагетея Гуммеля () — вид травянистых паразитарных растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Паразит, паразитирует на видах родов Карагана и Ива.
Стебли высотой 2-7 см, сильно укороченные, почти голые, покрыты яйцевидными чешуями.

Соцветие щитковидное, с 4-15 сближенными сидячими цветками. Чашечка длиной 17—20 мм, сростнолистная, длиннотрубчатая, с 4—5 зубцами. Прицветники широкояйцевидные, по краю курчавоволосистые, расположенные по краям чашечки, часто срастаются при основании у 2 соседних цветков. Прицветнички линейные. Венчик трубчатый, тёмно-фиолетового цвета, длиной 20-30 мм. Верхняя губа цельная, шлемообразная; нижняя губа рассечённая на три 3 доли. Гинецей состоит из 2 или 3 плодолистиков.
Цветёт в июне — июле, плодоносит в июле — августе.

Экзозоохор. Плод — не вскрывающаяся коробочка эллиптической формы, которая ослизняется, постепенно разрушаясь. Семена округлые, обратнояйцевидные, чёрные, со слабым блеском.

Экология и распространение 
Обитает в горно-лесном и высокогорном поясах в поймах рек, зарослях кустарников, приречных еловых и лиственнично-сосновых лесах, встречаясь единичными экземплярами.

В России встречается в Республиках Тува и Бурятия. За пределами России обитает в Северном Китае.

Охранный статус 

Занесена в Красную книгу России и региональные Красные книги Тувы и Бурятии.

Факторами исчезновения являются полная зависимость растения-хозяина, разлив и изменение русла рек, лесные пожары и выпас скота, вырубка леса.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Растения по алфавиту
Флора Сибири
Флора Восточной Азии
Растения-паразиты
Заразиховые
Редкие виды России
Таксоны растений, названные в честь людей